Майднер () — немецкая фамилий. Известные носители:
 Майднер, Людвиг (1884—1966) — немецкий художник и писатель, представитель экспрессионистского направления в искусстве.
 Майднер, Рудольф (1914—2005) — шведский экономист.